
Molekulska formula -{C17H21NO5}- se može odnositi na:
 Anisodin
 2'-Hidroksikokain